Хоуик:

 Хоуик — водопад возле города Хоуик в провинции Квазулу-Натал, ЮАР.
 Хоуик — город в провинции Квазулу-Натал, ЮАР.